Vasa  o Vaasa , ciutat a la costa oest de Finlàndia fundada el 1606 durant el regnat de Carles IX de Suècia
 Vasa (vaixell), nau construïda per ordres del rei Gustau II de Suècia, de la casa Vasa, entre 1626 i 1628 
 Dinastia Vasa, llinatge que regnà a Suècia entre el 1523 i el 1654 i a Polònia entre el 1587 i el 1668
 Vasa Idrottsföreningen Kamraterna, club de futbol finlandès de la ciutat de Vaasa, fundat l'any 1900, va canviar de nom el 1988
 Museu Vasa, museu a l'illa de Djurgården, a Estocolm (Suècia)